Эохайд () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Эохайд Мугмедон — верховный король Ирландии (IV в.)
 Эохайд мак Муйредайг Муйндейрг — король Ульстера (489—509)
 Эохайд мак Энгуса — король Мунстера (ок. 500—522)
 Эохайд мак Кондлай — король Дал Арайде (до 553) и король Ульстера (526/532—553)
 Эохайд мак Домнайлл — король Айлеха (566—572) и верховный король Ирландии (569—572)
 Эохайд I — король Дал Риады (608—629)
 Эохайд Иарлайте — король Дал Арайде (646—666)
 Эохайд II — король Дал Риады (697)
 Эохайд III — король Дал Риады (727—733)
 Эохайд мак Фиахнай — король Ульстера (790—810)
 Эохайд IV — король Дал Риады (811—819)
 Эохайд — король Стратклайда и Альбы (878—889)